Stefan Sonderegger ist der Name folgender Personen:

* Stefan Sonderegger (Germanist) (1927–2017), Schweizer Germanist
 Stefan Sonderegger (Historiker) (* 1958), Schweizer Historiker